Moszczenica (gemeente in powiat Piotrkowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Moszczenica (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Moszczenica (gemeente in powiat Gorlicki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki
 Moszczenica (powiat Gorlicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki